William Bagot (homme politique) (mort en 1407)
William Bagot (1er baron Bagot) (1728–1798)
William Bagot (2e baron Bagot) (1773–1856)
William Bagot (3e baron Bagot) (1811–1887)
William Bagot (4e baron Bagot) (1857–1932)